Parr este un nume de familie din arealul limbilor engleză și norvegiană, care se poate referi la:

Persoane

A — G 
 Albert Eide Parr (1900 - 1991), născut în Norvegia, biolog marin, oceanograf și zoolog american
 Archie Parr (1860 – 1942), fermier (rancher) și politician american din  
 Ben Parr (n. 1985), autor al Captivologiei (Captivology) și fost co-editor al  Mashable 
 Bob Parr (n. 1957), personalitate a televiziunii din , fost operator al United Kingdom Special Forces (Foțele speciale ale Regatului Unit)
 Catherine Parr (circa 1512 – 1548), regina Angliei (1543–1547), a șasea și ultima soție a regelui Henric al VIII-lea al Angliei 
 Charlie Parr, muzician de country blues 
 Chris Parr (n. 1944), regizor de teatru și executiv de televiziune britanic 
 George Berham Parr (1901 – 1975), fermier (rancher) și politician american din  
 George Parr (cricketer) (1826 – 1891), jucător de cricket englez

H — P 
 Jackie Parr (21 noiembrie 1920 – 1985), fotbalist englez 
 Jerry Parr (1930 – 2015), agent al Serviciului Secret american (Secret Service) în timpul președintelui Ronald Reagan 
 John Parr (n. 1952), muzician englez 
 John Edmeston Parr (1856 – 1923), arhitect; a se vedea  Parr and Fee 
 John Parr (soldat britanic) (1898 – 1914), primul soldat britanic decedat în primul război mondial 
 John Parr (guvernator colonial)  (1725 – 1791), guvernator colonial al Imperiului Britanic 
 Jonathan Parr (n. 1988), fotbalist din  
 John Wayne Parr (n. 1976), kickboxer
 Kenneth Parr (n. 1988), trăgător sportiv britanic 
 Larry Parr (șahist) (1946 – 2011), jucător de șah american, autor și editor 
 Larry Parr (regizor), regizor și scenarist neo-zeelandez 
 Lily Parr (1905 – 1978), fotbalist englez 
 Maria Parr (n. 1981), scriitoare-copil norvegiană 
 Martin Parr (n. 1952), fotograf documentar britanic, foto-jurnalist și colecționar de albume fotografice 
 Martin Willoughby Parr (1892 – 1985), governator al provinciei Equatoria, administrată de britanici, aflată în provincia Sudanului anglo-egiptean (Anglo-Egyptian Sudan)
 Maud Green, Lady Parr (1492 – 1531), mama reginei Catherine Parr, soacra lui Henric al VIII-lea al  
 Nowell Parr, arhitect britanic 
 Peter Parr, managerul general al echipei de fotbal North Queensland Cowboys 
 Robert Parr (1921 – 2017), chimist teoretician

R — Z 
 Robert Parr, pseudonimul lui  Erle Stanley Gardner (1889 –1970)
 Russ Parr (n. 1959), personalitate radio și de televiziune, american 
 Samuel Parr (1747 – 1825), profesor de școală generală și liceu, englez 
 Samuel Wilson Parr (1857 – 1931), chimist american 
 Terence Parr (n. 1964), profesor de știința computerelor (computer science) 
 Old Tom Parr (1483 – 1635), englez supercentenar, care pretindea că ar fi trăit 152 de ani 
 Sir Thomas Parr (c. 1483 – 1517), om de curte englez din secolul al 16-lea, tatăl reginei Catherine Parr/Katherine Parr (Queen Katherine Parr) 
 Thomas Johannes Lauritz Parr (1862 – 1935), educator norvegian 
  Walter Parr (1871 – 1922), predicator și preot american, englez la origine 
  William Parr, întâiul baron Parr de Kendal, KG (1434 – 1483), om de curte englez și soldat 
  William Parr, întâiul baron Parr de Norton (circa 1483 – 1547), soldat englez 
  William Parr, întâiul marchiz de Northampton (1513 – 1571), cavaler al Ordinului Jartierei

Personaje de ficțiune 
  The Parr family, din The Incredibles
 Robert "Bob" Parr – Mr. Incredible
 Helen Parr (The Incredibles)
 Violet Parr
 Dash Parr
 Jack-Jack Parr